El Gran Premio de Argentina de 2018 (oficialmente Gran Premio Motul de la República Argentina) fue la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2018. Tuvo lugar el fin de semana del 6 al 8 de abril de 2018 en el Autódromo Termas de Río Hondo, situado en la ciudad de Termas de Río Hondo de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina.

La carrera de MotoGP fue ganada por Cal Crutchlow, seguido de Johann Zarco y Álex Rins. Mattia Pasini fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Xavi Vierge y Miguel Oliveira. La carrera de Moto3 fue ganada por Marco Bezzecchi, Arón Canet fue segundo y Fabio Di Giannantonio tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Vueltas lideradas

Resultados Moto2

Vueltas lideradas

Resultados Moto3

Vueltas lideradas

Referencias

Enlaces externos
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Argentina de Motociclismo
Argentina
Deporte en Argentina en 2018